Daniel Ravier – ex calciatore francese
 François-Auguste Ravier – pittore francese
 Gustave Ravier – politico francese
 Stéphane Ravier – politico francese